Mueang Sa Kaeo (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sa Kaeo, Thailanda, cu o populație de 107.092 de locuitori și o suprafață de 1.832,034 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 124 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sa Kaeo